Натуральне число 1412
 1412 рік до нашої ери
 1412 рік нашої ери